Dienis Władimirowicz Wołotka (ros. Денис Владимирович Волотка, ur. 10 października 1985 r. w Borowoje) – kazachski biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Dienis Wołotka pojawił się 21 grudnia 2005 roku w zawodach FIS Race w Krasnogorsku, gdzie zajął 47. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. Nigdy nie startował na mistrzostwach świata juniorów. Do 2010 roku startował tylko w zawodach FIS Race oraz Pucharu Kontynentalnego. W Pucharze Świata zadebiutował 22 stycznia 2010 roku w Rybińsku, zajmując 25. miejsce w sprincie techniką dowolną. Tym samym już w swoim debiucie wywalczył pierwsze pucharowe punkty. Dzień później Wołotka był osiemnasty w biegu łączonym na 30 km. Były to jego jedyne indywidualne starty w sezonie 2009/2010, który ukończył na 134. miejscu. W kolejnym sezonie startował częściej, jednak punktów nie zdobył ani razu i nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej. W lutym 2011 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Oslo, gdzie wspólnie z Aleksiejem Połtoraninem był szósty w sprincie drużynowym klasyczną. Wystartował także w biegu na 50 km stylem dowolnym, ale nie ukończył rywalizacji. W sezonie 2011/2012 punktował tylko raz – 11 grudnia 2011 roku w Davos był dziesiąty w sprincie stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej zajął 117. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Wołotka nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 Profil na ski.wmsite.ru 

Kazachscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1985
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011